Fassungsvermögen steht für:

 Größe des Inhalts oder der Menge, die ein Behälter aufnehmen kann (Volumen ist eine mögliche Angabe dafür)
 maximal entnehmbarer Volumenstrom bei einem Brunnen
 übertragen: geistige Aufnahmefähigkeit (Auffassungsgabe)

Siehe auch

 Kapazität